Auguste Hollard (1869-1943), chimiste et historien des religions français ;
 Florian Hollard (né en 1926), chef d'orchestre français ;
 Michel Hollard (1898-1993), résistant français de la Seconde Guerre mondiale ;
 Samuel-Jacques Hollard (1759-1832), politicien suisse, premier syndic de Lausanne.

Patronyme français
Patronyme suisse